Вита́лий Кулико́в:
 Куликов, Виталий Евгеньевич (род. 1978) — российский актёр театра и кино.
 Куликов, Виталий Николаевич (1935—2015) — советский и украинский художник.